Запросы «Муромо-Рязанское княжество» и «Рязанское княжество» перенаправляются сюда. См. также Муромское княжество

Ряза́нское вели́кое кня́жество, Рязанское княжество — средневековое русское феодальное государство, существовавшее с XII по начало XVI века на Средней Оке.

Первоначально Рязанская земля входила в Муромское княжество, оно в свою очередь с 1024 по 1127 год — в Черниговское княжество. Отдельное княжество со столицей в Муроме, а затем с 1150-х годов в Рязани (Старой), в историографии называют Муромо-Рязанским княжеством. Вскоре после перемещения столицы в Рязань в середине XII века произошло разделение на Муромское княжество и Рязанское княжество со столицей в Рязани. После монгольского нашествия (1237—1241) Муромское и Рязанское княжество окончательно обособились друг от друга. Столица Рязанского княжества была перенесена в .

С XIV века — Рязанское великое княжество.

Муромо-Рязанское княжество 
После изгнания Ярослава Святославича из Чернигова Всеволодом Ольговичем (1127 год) княжество с центром в Муроме, включавшее и Рязань и в историографии обозначающееся как Муромо-Рязанское княжество, выделилось из состава Черниговского княжества под властью потомков Ярослава. Рязанское княжение возникло как удел в его составе в 1129 году.

После смерти Ярослава в Муроме последовательно княжили его сыновья Юрий, Святослав (первый в рязанском уделе, 1129—1143 гг.) и Ростислав (первый в пронском уделе, 1129—1143 гг.). Ростислав, перейдя по смерти брата в столицу княжества — Муром, в Рязани посадил своего младшего сына Глеба (1145 год), нарушив тем самым вотчинные права Святославичей, и те нашли защиту у Юрия Долгорукого и Святослава Ольговича. Ростислав вступил в союз с главным противником Долгорукого, Изяславом Мстиславичем. Дважды он создавал угрозу Суздальской земле и тем самым срывал походы Юрия Долгорукого на юг, дважды тот возвращался и захватывал Рязань, но оба раза Ростислав с половцами возвращал себе княжение.

В 1152 году рязанцы участвовали в походе Ростислава с Юрием Долгоруким под Чернигов.

Родословное древо муромо-рязанских князей до монгольского нашествия

Рязанское княжество 
В 1150-х годах центр Муромо-Рязанского княжества переместился из Мурома в Рязань, но после смерти Владимира (1161) его потомки утвердились в Муроме, а Глеб Ростиславич и его потомки — в Рязани. С начала 1160-х годов Муромское княжество Святославичей обособилось и вышло из-под власти рязанских князей Ростиславичей (тем не менее, в историографии существование Муромо-Рязанского княжества иногда доводят вплоть до монгольского нашествия).

При Глебе Ростиславиче рязанцы участвовали в походах Андрея Боголюбского против волжских булгар в 1172 году и под Вышгород в 1173 году, при Романе Глебовиче в 1183 против волжских булгар и в 1196 году  

против Ольговичей. Под 1205 годом сообщается об их самостоятельном походе против половцев.

Рязанское княжество занимало территорию от Средней Оки, где располагалось сердце рязанских земель до границы залесских земель на севере, и верховий Дона и Воронежа на юге, включая таким образом в себя бассейны малых рек: Москвы, Пары, Мокши, Вёрды, Натыра, Девицы и Потудани. Западнее находилось Черниговское княжество, а на юге находилось Дикое поле, из которого происходили постоянные набеги половцев.

В период после нашествия при неясных обстоятельствах бассейн Протвы перешёл к Рязани, а с середины XIV века он упоминается в договорных грамотах уже как Рязанские места под властью Московского княжества. На западе располагалась Литва, а юг занимала Золотая Орда. Также западные муромские владения, вплотную подходившие к Переяславлю-Рязанскому, были пожертвованы муромскими князьями рязанской церкви.

Все исторические столицы княжества располагались на Оке, выгодное положение которой позволяло вести постоянную торговлю с северными и южными землями Руси и зарубежья. Помимо них, крупнейшие города и сторожевые крепости на Оке и малых реках: Переяславль-Рязанский, Коломна, Зарайск, Ожск, Ольгов, Новый Ольгов, Кадом, Белгород, Ижеславль, Пронск, Донков, Тула, Дубок, Венев,  Ростиславль-Рязанский, Растовец, Борисов-Глебов, Лопастня, Кашира, Тешилов, Михайлов, Муром, Шилов, Воино, Перевитск, Глебов.

Борьба с владимирскими князьями 

После смерти Андрея Боголюбского Глеб принял участие в борьбе за власть в Северо-Восточной Руси на стороне братьев своей жены, сыновей Ростислава Юрьевича, против поддержанных Святославом Черниговским младших Юрьевичей, Михаила и Всеволода. В ходе войны Глебу удалось даже разорить Владимир, но в итоге он вынужден был вернуть награбленное, проиграл битву на Колокше и попал в плен. Всеволод Юрьевич предложил ему отказаться от рязанского княжения и уйти на юг, но Глеб не согласился. Несмотря на дипломатические усилия Мстислава Храброго из смоленской ветви Рюриковичей, женатого на дочери Глеба, Глеб остался в заточении и умер (1178).

Старший из Глебовичей, Роман, женатый на дочери Святослава Киевского, стремился увеличить рязанский домен в нарушение прав младших братьев, и в 1180 году Всеволод провёл интервенцию в Рязанское княжество и рассадил Глебовичей по уделам в соответствии с порядком старшинства. Произошёл разрыв Всеволода с его прежним покровителем Святославом Киевским, тот вторгся в княжество Всеволода, но войска встретились на водной преграде, и вскоре Святослав отступил без боя. В 1186 году Роману удалось овладеть Пронском (несмотря на то, что Всеволод в Коломне собрал войска, включая муромцев), но Всеволод вновь разорил Рязанскую землю и восстановил статус-кво. В 1194 году уже в свою очередь Святослав Всеволодович с братьями собрался в Рогове и выступил в поход против рязанских князей из-за пограничного спора, одновременно спросив разрешения Всеволода Большое Гнездо, но тот ответил отказом, и войска пришлось развернуть от Карачева.

В 1183 году рязанцы участвовали в походе Всеволода против волжских булгар, в 1196 году — против Ольговичей.

В 1207 году Всеволод Чермный захватил Киев, выгнав оттуда Рюрика Ростиславича, союзника Всеволода Большое Гнездо. Всеволод заподозрил рязанских князей в тайном союзе с Ольговичами и начал сбор войск, вызвав своего старшего сына Константина с новгородцами и муромцев. В качестве цели похода Всеволод назвал Чернигов. Он пришёл на берег Оки, куда вызвал к себе Романа Глебовича, Святослава Глебовича с двумя сыновьями, Ингваря и Юрия Игоревичей, захватил их и двинулся на Пронск. Михаил Всеволодович Пронский бежал к своему тестю в Чернигов. Олег Владимирович осадил в Пронске Изяслава Владимировича, победил предпринявшего из Рязани деблокирующий удар Романа Игоревича. Всеволод Большое Гнездо прекратил наступление на Рязань благодаря вмешательству епископа Арсения. В следующем 1208 году Всеволод отобрал Пронск у Олега Владимировича и передал его Давыду Муромскому, а в Рязань (Старую) назначил наместником своего сына Ярослава, затем сжёг Рязань и Белгород-Рязанский. Михаил и Изяслав пронские вернули себе Пронск, совершили набег на окрестности Москвы, но были разбиты Юрием Всеволодовичем.

После смерти Всеволода Большое Гнездо (1212) рязанские князья были отпущены из суздальского плена. В 1217 году Глеб Владимирович вместе с братом Константином попытался овладеть всем княжеством, вступил в союз с половцами и убил на съезде в Исадах шестерых родственников, но вскоре вынужден был бежать в степь. Отсутствовавший на съезде Ингварь Игоревич в 1219 году овладел всем Рязанским княжеством при участии владимирских войск. Впоследствии рязанские князья действовали в союзе с владимирскими (поход на мордву в 1232 году).

Монгольское нашествие 

По смерти Ингваря в 1235 году престол занял его сын Юрий. При нём Рязанское княжество достигало больших размеров, по среднему течению реки Оки с её притоками, и имело ряд крупных городов (Старая Рязань, Переяславль Рязанский, Пронск, Белгород, Ростиславль, Ижеславль, Дубок, Перевитск, Коломна и др.).

В декабре 1237 года Рязанское княжество стало первой жертвой монгольского нашествия на Русь. Юрий Ингваревич с частью сил остался защищать Рязань, но на шестой день осады был убит, а город взят татарами и разорён до основания вместе с некоторыми соседними городами. Также погибли сын Юрия Фёдор с женой Евпраксией и сыном Иваном (по другой версии, погибло ещё несколько муромо-рязанских князей), племянник Олег попал в плен к монголам, из которого был отпущен лишь в 1252 году. Другая часть сил под руководством племянника Юрия Романа отступила на соединение с войсками Юрия Всеволодовича и вместе с ними потерпела поражение в битве под Коломной в первых числах января 1238 года. Затем потерпел поражение отряд рязанского боярина Евпатия Коловрата, вернувшегося из Чернигова на пепелище Рязани и догнавший монголов в Суздальской земле.

Во второй половине XIII века регулярные ордынские рати касались и муромо-рязанских земель, Рязань и Муром сжигались трижды, в том числе в 1285 году ордынцы во главе с «царевичем» Елтораем разорили мордовские земли, Муром, Рязань.

Рязанские и пронские князья конца XIII—начала XIV веков 

После смерти Олега (1258) в Рязани княжил Роман Ольгович, убитый в Орде в 1270 году. Вслед за ним летописи упоминают только двух князей до 1300 года и только в связи с их смертью: Фёдора рязанского (ум.1294) и Ярослава пронского (ум.1299). Только Никоновская летопись называет их Романовичами, причём она же Ярослава — великим князем Пронским. Историки в основном склонны считать Ярослава старшим братом Константина и рязанским князем в 1294—1299 годах.

Уже в 1300 году летописи содержат неясное известие о Ярославичах у Переяславля (Рязанского). В последующие годы историки считают их союзниками Москвы в противостоянии, в котором Константин Романович, несмотря на поддержку Орды, попал в московский плен (1301) и затем был убит в тюрьме (1306). После этого Коломна осталась во владении московских князей, а рязанское княжение занял его сын Василий, упомянутый только Никоновской летописью в связи с его убийством в Орде, также татарами была разорена Рязанская земля (1308). Историки комментируют это таким образом, что пронские Ярославичи, превосходя Василия старшинством, не могли занять рязанский престол, пока был жив (хотя и в плену) их дядя Константин Романович. С его же смертью права Ярославичей оказались приоритетными, и они с помощью татар свергли Василия.

Далее мы видим в Рязани уже только Ивана Ярославича. Он первый рязанский князь, названный великим в договорных грамотах. Его предшественники именовались великими только в источниках, испытывавших рязанское влияние. В 1320 году московский и владимирский князь Юрий Данилович провёл поход на Рязань при князе Иване Ярославиче. Иван Ярославич был убит в 1326—1327 годах или в Орде, или во время похода татар на Тверь.

Наличие у Ивана родного брата Михаила выводится из упоминания такового в одной из грамот XV века, из упоминания Ярославичей летописью во множественном числе под 1300 годов и из того, что летописи называют Ивана Ивановича Коротопола и Александра Михайловича Пронского братьями (двоюродными). Александр был убит Иваном, когда самостоятельно вёз дань в Орду в 1340 году, так что во всяком случае к этому времени стало оправданным наименование и пронских князей великими.

Иван Коротопол был изгнан из Рязани сыном убитого Ярославом, получившим ярлык на Рязань в Орде. В качестве рязанского князя в летописях или договорных грамотах не упоминается, умер в 1344 году в Пронске. Часть историков полагает, что он перенёс столицу в Ростиславль-Рязанский, другая часть — что в летописи вместо Ростиславль следует читать Переяславль, другие считают рязанским князем Ивана Александровича с 1342 года или во всяком случае со смерти Ярослава. Иван упоминается в договорных грамотах, но не упоминается в летописях. Василий Александрович рязанский, напротив, не упомянут в грамотах, но упомянут в летописях в связи со своей смертью в 1351 году. Часть историков склонны поэтому отождествлять Ивана с Василием, но это затрудняется тем, что оба имени христианские. Составители Русского биографического словаря обратили внимание на то, что в Львовской летописи Василий назван не Александровичем, а сыном Ярослава Александровича. Однако, в последующих договорных грамотах Иван Коротопол и Иван Александрович упоминаются как представители одного поколения, в то время как двоюродным братом Ивана Коротопола был сам Александр Михайлович, а не его сыновья. Также Владимир Ярославич Пронский в одной из летописей назван зятем Олега Ивановича, что невозможно, если бы они были двоюродными братьями. Данное обстоятельство побудило историков предположить существование Александра Ярославича, который мог княжить в Рязани до Ивана (между 1306/1308 и 1320) или после Ивана (между 1327 и 1340).

В 1351 году на престол вступил ещё юный Олег Иванович. Его традиционно долгое время, под влиянием Государева Родословца, считали сыном Ивана Коротопола, и эта ошибочная информация ставится ещё иногда в ряде генеалогических публикаций. Однако ещё в 1850-х историком Д. И. Иловайским было убедительно доказано, что на самом деле его отец — рязанский князь Иван Александрович. Эта версия поддерживается сегодня большинством историков, например, Е. В. Пчеловым, современным специалистом по истории Рюриковичей. Сам Олег Иванович в грамоте Ольгову монастырю чётко назвал своим отцом Ивана Александровича.

Родословное древо рязанских и пронских князей после монгольского нашествия

В этом древе отражается версия, по которой князь Иван Александрович Рязанский — сын Александра Ярославича, тогда как другие исследователи считают, что он был сыном Александра Михайловича Пронского, который показан выше, т.е. был братом Ярослава-Дмитрия.

«Места рязанские» 
В 1147 году бассейн реки Протвы (регион проживания летто-литовского племени голядь) относился к смоленским владениям, согласно Ипатьевской летописи. Считается, что бассейн верхней Протвы до нашествия принадлежал черниговским князьям, и только затем перешёл под власть Рязани. В завещании Ивана Ивановича московского (1359) эти земли (Лужа, Боровск, Верея) называются «отменными местами рязанскими» и находятся под властью Москвы, а именно серпуховской ветви московских Даниловичей. Горский А. А. предположил, что эти земли могли быть получены Москвой по неравноценному обмену на московские владения на южном, правом берегу Оки (Лопасна и др.) после силового вмешательства Орды в рязанские дела в 1342 году на стороне пронских князей, как ранее (в 1301) Москва овладела Коломной. При следующем вмешательстве (1371) Лопасна перешла к Москве, но после победы рязанцев под Перевитском (1386) вернулась к Рязани.

На карте верховских княжеств в БРЭ Лопасна, Серпухов, верхняя Протва и устье Протвы (Лобынск) обозначены как черниговские, затем перешедшие под власть рязанских князей, хотя в частности Горский А.А. обращает внимание на то, что в договорах при перечислении перешедших от Рязани к Москве в XIV веке владений Серпухов пропущен, поэтому был изначально суздальским городом, который московские Даниловичи получили изначально вместе с самой Москвой.

Правление Олега Ивановича (1351—1402) 

С вступлением на рязанский великокняжеский стол Олега Ивановича (1351—1402) началась эпоха наибольшего могущества Рязанского княжества. Лопасна, которую Москва удержала при обмене на верховья Протвы в 1340-е годы, Олег вернул силой в 1353 году, сразу после смерти Семёна Гордого. В 1356 году Ольгерд литовский захватил Брянск и встал вопрос о разделе сфер влияния на верхней Оке: в Козельске, Карачеве, Звенигороде, Новосиле, Тарусе, Оболенске. Если Москва принимала у себя князей этого региона, не желавших служить Литве, но оставлявших ей свои владения, то Олег помогал им продолжать править там. При этом и Ольгерд, и Олег использовали династические браки, выдавая своих дочерей за князей этого региона. В похожей ситуации оказался Смоленск, за который на рубеже XIV/XV веков боролся зять Олега Юрий Святославич против литовских наместников.

Олег помогал верховским князьям и против татар. В период «великой замятни» в Орде (с 1357) Олег в союзе с Владимиром пронским и Титом козельским у Шишевского леса разбил ордынского царевича, правителя мордовских земель Тагая (1365). Рязанское княжество расширилось за счёт части мордовских земель (как и Нижегородско-Суздальское княжество после победы над Булат-Тимуром на р.Пьяне в 1367 году) и территорий западнее Дона и южнее Оки. Но с 1370 года возобновившиеся выплаты дани Ольгердом с южнорусских земель в Орду привели к усилению Мамая и переходу части сторонников Ольгерда в лагерь Дмитрия Московского, который в 1374 году прекратил выплаты дани. Таким образом, Рязань оказалась зажатой между двумя мощными противниками.

В 1370 году Олег собирал войска в помощь Москве, осаждённой великим князем литовским Ольгердом, а в 1371 году был изгнан из Рязани московским войском во главе с Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским, посадившим на княжение Владимира Дмитриевича пронского. Однако Олегу в 1372 году удалось вернуться в Рязань. В 1373 году земля была разорена Мамаем, не пошедшим севернее, где за Окой Дмитрий московский собрал свои войска.

В 1375 году Олег выступил посредником в московско-тверском договоре 1375 года. В 1376 году Дмитрий выходил на юг за Оку, ожидая вторжения союзника Мамая, Арапши, с юга. Но вторжение произошло в 1377 году с востока: суздальцы и москвичи были разбиты на р.Пьяне, ордынцы разорили Нижний Новгород, а затем Рязанскую землю. В августе 1378 года пронская дружина вместе с москвичами победили Бегича, военачальника Мамая, на реке Воже в рязанской земле, после чего Мамай осенью вновь разорил Рязанскую землю.

14 сентября 1380 года была назначена встреча Мамая, Ягайла и Олега на южном берегу Оки для последующего похода на Москву, но Олег предупредил об этом Дмитрия московского, тот вывел войска на юг, обходя западнее рязанские земли и запретив трогать рязанцев, разбил Мамая на Куликовом поле ещё до его соединения с Ягайлом. Однако при возвращении в Москву войска Дмитрия подверглись ударам и литовцев, и рязанцев. Сам Олег вывел войска из столицы на юг и стоял там, пока Дмитрий не вернулся в Москву.

В 1381 году Дмитрий выгнал Олега из Рязани, и по условиям мира Олег признал себя «младшим братом» Дмитрия и вернул пленных.

В 1382 году Олег указал Тохтамышу броды на Оке во время наступления того на Москву, но это не спасло рязанскую землю от разорения при возвращении татар в степи.

В 1385 году Олег захватил Коломну и разбил под Перевитском Владимира Храброго. В 1386 году был заключён новый мир, скреплённый женитьбой Фёдора Ольговича на Софье Дмитриевне. Коломна была возвращена Москве.

После поражения литовцев на реке Ворскле (1399) Олег поддерживал претензии на Смоленск своего зятя Юрия Святославича против великого князя литовского Витовта.

Статус и принадлежность Елецкого княжества 

Под 6654 годом (1147 год) в том же Никоновском летописном своде сообщается, что в Чернигов из Ельца прибыл Андрей Ростиславич, внук Ярослава Святославича Муромского. Историки Арсений Николаевич Насонов и Борис Михайлович Клосс, изучавшие запись под 6654 годом, считают её поздней вставкой составителя Никоновской летописи, аналогичная позиция отражена в БРЭ.

Елец назван в числе владений карачевского князя Мстислава Михайловича. Предполагается, что город Елец в XIII веке мог входить в состав Черниговского княжества, в конце XIV века был независимым государством (именуется Елецкой землёй), а с 1415 года стал зависим от Рязанского княжества. По версии Лаптёнкова В. В., Елецкое княжество относилось к Великому княжеству Литовскому в конце XIV века, поскольку Елец не упоминается в московско-рязанских договорах, в «Списке русских городов дальних и ближних» Курск и Коршев на Сосне отнесены не к залесским городам, а к киевским, находящимся под властью Литвы с 1362 года, а М. Стрыйковский писал, что в 1362 году Ольгерд прогнал татар за Дон, а Елец находится на его западном берегу.

Рязань в XV—XVI веках 

При преемниках Олега Ивановича история Рязанского княжества представляет собой уже постепенный переход от самостоятельности к окончательному захвату Москвой. После смерти Василия Дмитриевича московский князь Василий Васильевич был под влиянием своей матери Софьи, дочери  литовского великого князя Витовта. Его же верховенство признавали сын Олега, Фёдор († 1427) и его сын Иван (обязался Витовту «служить верно», «без воли его никому не пособлять, ни с кем не доканчивать»). При нём татары несколько раз опустошали Рязанское княжество.

Перед смертью (1456) Иван Фёдорович поручил своё княжение и сына московскому князю, который после восьмилетнего управления Рязанью через своих наместников возвратил её Василию Ивановичу, княжившему до 1483 года в полном согласии с соседями и с Москвой, чему очень способствовала его жена, княгиня Анна Васильевна, сестра Ивана III.

Затем Рязанью правили Иван Васильевич († 1500) и Иван Иванович. Последний владел уже незначительной частью Рязанской земли, так как ещё в 1503 году его дядя Фёдор завещал свой удел Ивану III. Заподозренный в сношениях с крымцами, Иван Иванович был вызван московским великим князем в Москву и там заключён под стражу (1520). С пленением Ивана Ивановича прекратилось существование Рязанского княжества: с 1521 года оно стало частью единого Русского государства, управляемой наместниками московских государей.

Рязанская земля в составе Русского государства 
Из позднейших событий в подчинённой Москве Рязанской земле можно указать ещё на разорение её татарами в 1521, 1541, 1564 и 1594 годах. Пленённый Иван Иванович в 1521 году, во время нашествия на Москву крымцев, бежал из Москвы, но не принятый в Переяславле-Рязанском, ушёл в Литву, где получил от Сигизмунда I в пожизненное владение местечко Стоклишки в Ковенском повете, в котором и умер в 1534 году.

В 1547 году великий князь московский Иван IV Грозный был венчан титулом «царя», и после того, как он в 1565 году разделил своё Русское царство на опричнину и земщину, Рязань вошла в состав земщины. В эпоху Смутного времени (1598-1613) в Рязани Прокопием Ляпуновым было организовано первое народное ополчение для похода на Москву.

Боярские фамилии Рязанского княжества 

 Апраксины
 Базаровы
 Башмаковы
 Батурины
 Бурмины
 Бузовлевы
 Булгаковы
 Богдановы
 Биркины
 Вердеревские
 Глебовы
 Глебовы
 Дувановы
 Зыковы
 Измайловы
 Ивашкины
 Казначеевы
 Карандеевы
 Киреевы
 Кобяковы
 Кожановы (князья)
 Колемины
 Колобовы
 Колтовские
 Кончеевы
 Коробьины
 Крюковы
 Леонтьевы
 Ляпуновы (князья)
 Любавские
 Масловы
 Мещерские (князья)
 Назарьевы
 Олтуфьевы
 Пронские (князья)
 Пороватые
 Петрово-Соловово
 Ратаевы
 Селивановы
 Сунбуловы
 Сидоровы
 Сидоровы
 Таптыковы
 Тутыхины
 Ханыковы
 Хитрого
 Чевкины
 Черницыны
 Шиловские
 Шишкины

Фамилии Рязанских епископов 
 Гавердовские
 Дмитриевы
 Ильины (князья)

См.также 

 Список русских княжеств#Муромо-Рязанское княжество
 История Рязанщины
 Рязанский уезд
 Список князей рязанских
 Формирование территории Русского государства

Примечания

Литература 
 
 Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. — , 1858.
 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. — : Наука, 1993.
 
 
 
 Тропин Н. А. Южные территории Чернигово-Рязанского порубежья в XII – XV вв.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. — , 2007.
 Великое княжество Рязанское: Историко-археологические исследования и материалы. — : Памятники исторической мысли, 2005. — ISBN 5-88451-192-2.
  (в пер.)
 Цепков А. И. Свод письменных источников. Том 1.

Ссылки 
 Шебанин Г. А. Историческая география западной части Рязанского княжества XII-начала XVI в.  // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы. — М.: Памятники исторической мысли, 2005. — С. 458-480.

Рязанское княжество